Guillem de Ribagorça (? - ca. 1017) fou comte de Ribagorça (1011-1017).

Orígens familiars 
Fill del comte Isarn de Ribagorça i la seva esposa Balla.

Succeí a la seva tieta Tota de Ribagorça, la qual havia accedit al tron comtal a la mort del pare de Guillem.

No es coneix gaire de la seva vida i es desconeix si es va arribar a casar. Fou assassinat el 1017 en una expedició a la Vall d'Aran i sense haver nomenat successor.

Fou llavors quan Sanç III de Navarra reclamà per a sí els drets dinàstics de la seva esposa Múnia I de Castella, neta d'Ava de Ribagorça i besneta de Ramon II de Ribagorça.

Comtes de Ribagorça
Morts a l'Aran